Por Castelo de Soto pode estar à procura de:
 Castelo de Soto (Aller) - em Aller, Astúrias, Espanha;
 Castelo de Soto (Ribera de Arriba) - em Ribera de Arriba, Astúrias, Espanha.

Desambiguação